Тимковка () — село,
Ягодненский сельский совет,
Купянский район,
Харьковская область, Украина.

На карте 1977 года указано население 46 человек.

Село ликвидировано в 1987 году.

Географическое положение 
Село Тимковка находилось между сёлами Загоруйковка и Орлянка.

История 
 1707 — дата основания.
 1987 — дата ликвидации села.

Примечания 

Населённые пункты Купянского района
Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области